Frédéric Dindeleux est un footballeur français né le  à Lille. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Formé au LOSC, Frédéric Dindeleux est ce que l'on appelle communément un joueur de "devoir", à l'état d'esprit irréprochable.

Défenseur central, il quitte le LOSC son club formateur, en 1999 avec l'arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc lillois. Il rejoint alors le club de Kilmarnock en Écosse, où il laisse un souvenir impérissable. Il est par ailleurs introduit en 2018 dans le Hall of Fame du club.

Il revient ensuite dans le nord de la France pour jouer en Flandre belge, à Zulte-Waregem, Ostende et Deinze.

Palmarès 
 Finaliste de la Coupe de la Ligue écossaise en 2001 avec Kilmarnock
 Champion du monde militaire en 1995 avec l'équipe de France
 Vainqueur de la Coupe de Belgique de football 2005-2006.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Lille
Footballeur français
Joueur du LOSC Lille
Joueur du Kilmarnock FC
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du KV Ostende
Joueur du KMSK Deinze